Толмачевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Толмачёвка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Толмачевка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Толмачевка — деревня в Большесолдатском районе Курской области.
 Толмачевка — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Толмачевка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Толмачевка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Толмачевка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 г.
 Толмачевка — деревня в Некоузском районе Ярославской области.